Titow (, englische Schreibweise Titov, weibliche Form Titowa) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Titow (* 2000), russisch-kirgisischer Eishockeyspieler
 Alexei Nikolajewitsch Titow (1769–1827), russischer Komponist
 Boris Jurjewitsch Titow (* 1960), russischer Unternehmer und Politiker

 Jegor Iljitsch Titow (* 1976), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Wladimirowitsch Titow (* 1983), russischer Handballspieler
 Juri Jewlampijewitsch Titow (* 1935), sowjetischer Turner
 Konstantin Alexejewitsch Titow (* 1944), russischer Politiker
 Ljudmila Jewgenjewna Titowa (* 1946), russische Eisschnellläuferin
 Lidija Konstantinowna Titowa (1912–1978), russische Biochemikerin

 Sergei Nikolajewitsch Titow (1770–1825), russischer Komponist
 Tatjana Nikolajewna Titowa (* 1965), russische Marathonläuferin
 Wassili Polikarpowitsch Titow (~1650–1710), russischer Komponist
 Wera Alexejewna Titowa (1928–2006), sowjetisch-russische Schauspielerin
 Witali Nikolajewitsch Titow (1907–1980), sowjetischer Politiker, ZK-Sekretär

 Wladislaw Titow (* 1997), russischer Squashspieler

Titov steht für:
 Titov (Mondkrater), benannt nach German Stepanowitsch Titow